Братья Харди — серия детских детективов, написанных различными литературными призраками под псевдонимом Франклин У. Диксон, главными героями которых являются братья Фрэнк и Джо Харди.
 Братья Харди — американские профессиональные братья-рестлеры: Мэттью Мур Харди и Джеффри Неро Харди.